Gosen se poate referi la:

 Comuna Gosen-Neu Zittau, o localitate în Germania, în landul Brandenburg.
 Comuna Gösen, o localitate în Germania, în landul Turingia.
 Municipiul Gosen, o localitate în Japonia, în prefectura Niigata.